Макс У́нгер (): Унгер, Макс (1854—1918) — немецкий скульптор.
 Унгер, Макс (1883—1959) — немецкий музыковед.